Budziszyn – polska nazwa miasta Bautzen na Łużycach, w kraju związkowym Saksonia
 Budziszyn – powiat w niemieckim kraju związkowym Saksonii, w okręgu administracyjnym Drezno
 Budziszyn – były powiat w rejencji Drezno w niemieckim kraju związkowym Saksonia
 Budziszyn – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Chynów
 Budziszyn – inna nazwa herbu szlacheckiego Zadora

Zobacz też 
 Bautzen
 Bitwa pod Budziszynem